Мортфонтен ():
 Мортфонтен (Уаза) — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Мортфонтен (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Мортфонтен-ан-Тель () — коммуна во Франции, департамент Уаза.